Hauswirth ist der Familienname folgender Personen:

 Benz Hauswirth (* 1967), Schweizer Skispringer
 Christian Hauswirth (* 1965), Schweizer Skispringer
 Dieter Hauswirth (1950–2022), deutscher Lehrer und Politiker
 Ernest Hauswirth (1818–1901), Abt des Wiener Schottenstiftes, Mitglied des Herrenhauses
 Felix Hauswirth (* 1955), Schweizer Fachmann für Bläsermusik und Dirigieren
 Frieda Hauswirth (1886–1974), Schweizer Schriftstellerin, Malerin und Feministin
 Johann Jakob Hauswirth (1809–1871), Schweizer, Meister des volkstümlichen Scherenschnitts
 Hans Hauswirth (1878–1914), österreichischer Offizier der k.u.k. Armee und Pionier der österreichischen Luftfahrt
 Manfred Hauswirth (* 1966), österreichischer Informatiker
 Sabine Hauswirth (* 1987), Schweizer Orientierungsläuferin
 Sandro Hauswirth (* 2000), Schweizer Skispringer